Imię i nazwisko Glenn Cunningham nosili lub noszą m.in.:
 Glenn Cunningham (1909-1988) – amerykański lekkoatleta, wicemistrz olimpijski z 1936
 Glenn Cunningham (ur. 1975) – brytyjski żużlowiec